Flouret est un patronyme français notamment porté par : 
 Jacques Flouret (1907-1973, athlète et joueur français de basket-ball français ; 
 Jean Flouret, agrégé des lettres, spécialiste de l'histoire de l'édition, des libraires et des imprimeurs de La Rochelle aux  et  siècles 
 Marcel Flouret (1892-1972), résistant, haut fonctionnaire et dirigeant français.

Références